Naxos steht für:

 Naxos, griechische Insel
 Naxos (Stadt), griechische Gemeinde
 Naxos (Sizilien), Kolonie auf Sizilien
 den Ortsteil der heutigen Gemeinde Giardini-Naxos bei Taormina, Italien
 Naxos (Regionalbezirk), Regionalbezirk in Griechenland
 Naxos (Gemeindebezirk), Gemeindebezirk in Griechenland
 Naxos (Gerät), Ortungsgerät
 Naxos (Label), Musiklabel

 Siehe auch
 Naxos-Union, Schleifmaschinenhersteller
 Seeschlacht bei Naxos, historische Schlacht